Златна лопта 2021.

29. новембар 2021.

Златна лопта (мушкарци):  Лионел Меси(седми пут)

Златна лопта (жене): 
 Алексија Путељас(први пут)

Најбољи млади фудбалер (до 21 год.): 
 Педри(први пут)

Најбољи голман године: 
 Ђанлуиђи Донарума(први пут)

Најбољи нападач године: 
 Роберт Левандовски(први пут)

Најбољи тим године: 
 Челси(први пут)

← 2019. • 65. додела • 2022. →

Златна лопта 2021. () била је 65. церемонија доделе Златне лопте, фудбалске награде коју додељује спортски часопис Франс фудбал најбољим фудбалерима у протеклој години. Кандидати су објављени 8. октобра, а свечаност је одржана 29. новембра 2021. Од ове године, уведене су две нове награде — признања за најбољи тим и најбољег нападача године.

Златна лопта — резултати

Број номинација по државама

Број номинација по клубовима

Трофеј Копа — резултати

Трофеј Јашина — резултати

Најбољи нападач године — резултати

Најбољи тим године — резултати

Референце

Спољашње везе 

 Званични веб-сајт

Златна лопта
Фудбал у 2021.